Polar, respektive das Adjektiv polar, bezeichnet:
 umgangssprachlich die Lage zweier mehr oder weniger entgegengesetzter Sachverhalte, siehe diametral

 in der Chemie und Physik eine Stoffeigenschaft, siehe Polarität (Chemie)
 in der Chemie eine Bindungseigenschaft, siehe Chemische Bindung
 in der Mathematik und Physik ein Koordinatensystem, siehe Polarkoordinaten
 in der Physik eine Sorte Vektoren, siehe Vektor

 in den Geowissenschaften allgemein die beiden Polregionen der Erde, siehe Polargebiet
 in der ökologischen Meteorologie eine Vegetations- und Klimazone, siehe Polarklima
 in der Ökologie ein biologischer Lebensraum (Nr. IX), siehe Zonobiom
 in der Ökologie ein Ökozone, siehe Polare/Subpolare Zone

Polar heißen:

Personen:
 Der Polar (Stephan Piez, * 7. Dez. 1981), deutscher Songwriter und Produzent

 Ignazio Polar (1837–1900), Schweizer Politiker, Tessiner Grossrat und Nationalrat 
 Pietro Polar (1773–1845), Schweizer Kaufmann und Politiker

sowie:
 Polar (2009), Film von Michael Koch
 Polar (2019), Film von Jonas Åkerlund
 Polar (Band), englische Band
 Polar (Schiff, 1977), ein Segelschulschiff der portugiesischen Marine
 polar (Zeitschrift), Zeitschrift
 Polar – Unter der Schattenlinie, Film von Jacques Bral aus dem Jahr 1983

 Polar Electro Oy,  finnisches Unternehmen
 Polar Motorboote, norwegischer Hersteller von Motorbooten
 Polar Music, schwedische Plattenfirma
 Polar Wohnwagen, schwedischer Hersteller von Wohnwagen und Wohnmobilen
 Polar 1–6, deutsche Forschungsflugzeuge, siehe Alfred-Wegener-Institut

 Empresas Polar, venezolanischer Lebensmittelkonzern mit dem Nationalbier Cerveza Polar
 eine Spirituosenmarke (Limes), siehe Berentzen

Siehe auch:
 Pol
 Polarstern
 Montierung #Parallaktische Montierungen (polare Fernrohrmontierung)
 Polardiagramm
 Polarität
 Polarmethode